Hülsberg steht für:

 Hülsberg, Ortsteil von Bösel, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen

Berge und Erhebungen:
 Hülsberg (), in den Saalhauser Bergen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Hülsberg (), östlich von Schlierbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hülsberg (Hülsenberg; ), in Stiepel, Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Hülsberg, bei Haßlinghausen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hülsberg, bei Bad Rothenfelde, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Siehe auch:
 Hülseberg
 Hülsenberg